Экюра () — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Экюра () — коммуна во Франции, департамент Шаранта